Vilhena kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Vilhena, ort, Rondônia, 
 Vilhena (kommun), Rondônia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar